"Carré" pode ser:
 Maison Carrée, templo romano
 Boucan-Carré, comuna haitiana
 Rio Boucan Carré, no Haiti
 Carrè, comuna italiana do Vêneto

Desambiguações de topônimos